Esposizione nazionale italiana di belle arti del 1872, tenutasi a Milano presso la Regia Accademia di Brera.
 Esposizione nazionale italiana di belle arti del 1922, tenutasi a Milano presso il Museo della Permanente.

Pagine correlate
 Esposizione nazionale italiana